Catawba (North Carolina)
Catawba (Ohio)
Catawba (Wisconsin)
Catawba (rood druivenras)
Catawba (volk), een Indianenvolk in de omgeving van North Carolina, Verenigde Staten
Lake Norman of Catawba